Twin Swirl Combustion Chamber
 TechSmith Screen Capture Codec, een codec die onder meer door Camtasia gebruikt wordt